Sphaeropauropus är ett släkte av mångfotingar. Sphaeropauropus ingår i familjen Sphaeropauropodidae. 

Sphaeropauropus är enda släktet i familjen Sphaeropauropodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fåfotingar
Sphaeropauropus